Het ATP-toernooi van Bologna 1990 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 21 tot en met 27 mei 1990. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze zesde editie was de Spanjaard Javier Sánchez.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= X Daufresne
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=0
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= C Pistolesi
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=3
| RD2-team04= R Fromberg
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= J Yzaga
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-team06= T Tulasne
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-team07= J Pugh
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-team08= J Potier
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= 
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=6
| RD3-score02-3=4
| RD3-team02= R Fromberg
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-team03= T Tulasne
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=r
| RD3-team04= J Potier
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=1
| RD4-team01=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna